Секондіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 60 км на захід від Пуатьє, 32 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 785 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1740,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Секондіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії муніципалітету Секондіньї 
 [ Розташування муніципалітету Секондіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр